Guerra Fría puede hacer referencia a los siguientes artículos:

Guerra Fría; el enfrentamiento político, social y militar tras la Segunda Guerra Mundial entre el bloque Occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. 
Guerra Fría Árabe; el enfrentamiento vivido entre 1952 y 1970 entre las nuevas repúblicas árabes bajo el liderazgo de Gamal Abdel Nasser de Egipto y los reinos más tradicionalistas, liderados por el rey Faisal de Arabia Saudí. 
Nueva Guerra Fría (también denominada Segunda Guerra Fría); el enfrentamiento político, social, militar, informativo e ideológico del siglo XXI entre el bloque Occidental liderado por Estados Unidos y la OTAN frente el bloque Oriental liderado por Rusia y China.
Era post-Guerra Fría (también llamada actualmente período entre Guerras Frías); el período entre el final de la Guerra Fría en 1991 y el inicio de la Segunda Guerra Fría en 2003.
Guerra Fría; Álbum musical de la cantante Malú.
Cold War (En español Guerra Fría); película de 2018 del director Paweł Pawl
La Guerra Fría; noveno episodio de la séptima temporada de la serie Doctor Who.